1978 Голяма награда на Италия е 29-о за Голямата награда на Италия и 14-и кръг от сезон 1978 във Формула 1, провежда се на 10 септември 1978 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Хаос и смъртта на Рони Петерсон 
Марио Андрети започва състезанието от първа позиция. До него е Жил Вилньов който е втори. Жан-Пиер Жабуй е трети, Лауда 4-ти Петерсон пети и Алън Джоунс 6-и със своя Уилямс.

В началото на старта Джеймс Хънт се удря с Рони Петерсон. Шведа се удря в преградата и с 200 км/ч и болида му е в пламъци. Това педизвиква още 10 пилота в катастрофата като причинителя на това е Рикардо Патрезе от Ероуз който беше в първата група от 9 болида. Заедно с Патрезе в челото бяха Вилньов, Лауда, Андрети, Лафит, Жабуй, Шектър, Уотсън и Джоунс. Другите нямат такъв късмет с изключение на Емерсон Фитипалди и Нелсън Пикет. Междувременно Ханс-Йоахим Щук е в шок от този инцидент и пада отвъд преградата. Хънт, Регацони и Депайер бягат към горящата кола на Петерсон който се измъква от пламъците като филмова завезда. Той е един от талантливите пилоти харесвани от феновете, но за Стърлинг Мос той никога няма да бъде световен шампион. Настъпва блъсканици на фотограви, журналисти, механици и други за да видят отблизо. Полицията се опитва да отблъсне размириците след този инцидент. Виторио Брамбила беше ударен от летяща гума и е в бесъзнание с много контузии. Шведа Петерсон е носен на носилка към хеликоптера и откаран в болницата в Милано. След катастрофата от пистата се създава голяма колона. Публиката е тъжна от случилото се. Те със сигурност за взели билети за състезанието. Клей Регацони се разправя с медицинския лекар сър Сит Уоткинс да си върши неговата работа. Официалните лица както и Бърни Екълстоун също са на пистата за да обяснят как се е случило.

След това състезанието е рестартирано след три часа. Вилньов изпреварва Андрети на старта, но след пет обиколки той си връща водачеството. Те завършват 1-ви и 2-ри, но след състезанието са наказани с минута изоставане заради бърз старт. Това означава че Ники Лауда печели състезанието, Джон Уотсън е втори и Карлос Ройтеман от Ферари завършва трети.

След това състезание Рони Петерсон губи живота на болницата в Милано в понеделник поради дебел емболизъм и няколко фрактури.

Класиране

Бележки 
 Пилоти които не взеха участие са:
Алберто Комолбо, Харалд Ертъл, Михаел Блекемонен, Ролф Щомелен, Жимакс, Кеке Розберг и Ектор Ребаке.
 Харалд Ертъл не се преквалифицира с Инсайн, но замести контузения от АТС Йохен Мас в събота.
 Състезанието е съкращено от 52 обиколки на 40 поради часовото време.
 Катастрофата на Петерсон гарантира титлата на Андрети две състезания преди края.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници

Видеоархиви 
 Фаталната Катастрофа на Рони Петерсон в Монца 1978.

Голяма награда на Италия